

Целіново — село в гміні Сомянка Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Целіново — село в гміні Скульськ Конінського повіту Великопольського воєводства